Dean Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Dean Lake (Annapolis), sjö i Nova Scotia, 
 Dean Lake (Colchester), sjö i Nova Scotia,